Pontus Åberg (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au FoC Farsta, il rejoint les équipes de jeunes du Djurgården Hockey en 2008. Il découvre l'Elitserien en 2011. Il est choisi au deuxième tour, en  position par le SKA Saint-Pétersbourg au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2012. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, les Predators de Nashville le sélectionnent au deuxième tour en  position. 

Il part en Amérique du Nord en 2014. Il est assigné aux Admirals de Milwaukee, club ferme des Predators dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  face aux Sharks de San José.

Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton en retour de l'attaquant Mark Letestu. 

Le , il est réclamé au ballottage par les Ducks d'Anaheim.

Le , il est échangé au Wild du Minnesota en retour de l'attaquant Justin Kloos.

Le , il est transigé aux Penguins de Pittsburgh avec Kasperi Kapanen et Jesper Lindgren en retour de Evan Rodrigues, David Warsofsky, Filip Hallander et un choix de  ronde en 2020.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || Djurgården Hockey || Elitserien || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2011-2012 || Djurgården Hockey || Elitserien || 47|| 8|| 7|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013 || Djurgården Hockey || Allsvenskan || 52|| 12|| 28|| 40|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || Elitserien || 52|| 15|| 16|| 31|| 41|| 13|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|2014-2015 || Admirals de Milwaukee || LAH|| 69|| 16|| 18|| 34|| 28|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2015-2016 || Admirals de Milwaukee || LAH|| 74|| 25|| 15|| 40|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH|| 56 || 31 || 21 || 52 || 40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 15 || 1 || 1 || 2 || 4 ||16 ||2 ||3 ||5 ||2 
|-
|2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH|| 4 || 4 || 2 || 6 || 16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 37 ||2 ||	6 || 8 || 8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 16 ||2 ||	6 || 8 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 37 || 11 || 8 || 19 || 14 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 2 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 2018-2019 || Wild du Minnesota || LNH || 22 || 1 || 5 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 5|| 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto ||  LAH || 52 || 20 || 24 || 44|| 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 49 || 10 || 13 || 23 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2021-2022 || Senators de Belleville || LAH || 17 || 2 || 9 || 11 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Timrå IK || SHL || 24 || 5 || 6 || 11 || 36 || - || - || - || - || - 

| 132 || 17 || 27 || 44 || 34 || 18 || 2 || 3 || 5 || 2

Références

Naissance en septembre 1993
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du Timrå IK